Il   è un personaggio del cartone animato UFO Robot Goldrake, creato dallo sceneggiatore Gō Nagai.

Biografia del personaggio
Ministro delle Scienze su Vega, Zuril, originario di Zuri, pianeta alleato, prende il posto di Hydargos dopo la morte di quest'ultimo nella lotta contro Goldrake (Grendizer), il robot pilotato da Actarus (Duke Fleed) per la difesa della Terra. La sua presenza inizialmente è mal tollerata da Gandal, dato che Re Vega non ha posto il nuovo ufficiale sotto le sue dipendenze ma ha conferito a entrambi lo stesso grado. Zuril e Gandal spesso si ostacolano reciprocamente, fino a che Vega, stanco dei loro insuccessi, decide di esautorarli favorendo l'ingresso del Ministro della Difesa Dantos. Ciò spinge i due a porre fine ai contrasti: da qui la pianificazione di un complotto che porterà all'eliminazione fisica del nuovo comandante. Nell'episodio 72 (Goldrake... addio?), Duke abbatte l'ammiraglia di Zuril, che sopravvive all'esplosione pur restando gravemente ferito: con le poche forze rimastegli, Zuril riesce ad avvicinarsi di soppiatto al principe di Fleed per cercare di ucciderlo, ma viene scoperto da Koji Kabuto, che pone fine alla sua vita sparandogli con un'arma a raggi.

Carattere e personalità 
Contrariamente a Gandal e Hydargos, che privilegiano l'uso della forza bruta per cercare di sconfiggere Goldrake, Zuril ha un approccio basato sull'elaborazione e sulla strategia, frutto delle sue formidabili conoscenze scientifiche (da lui racchiuse in un microcomputer installato nel suo occhio sinistro). I suoi sofisticatissimi piani falliscono molto spesso a causa dell'intromissione dell'impaziente Gandal (come nell'episodio 40, Fiamme negli abissi).

Zuril, che per lungo tempo appare come un individuo freddo e privo di scrupoli, mostra insospettabili lati sentimentali sul finire della serie. Si scopre infatti che è rimasto vedovo presto e ha allevato da solo l'amatissimo figlio Zuril Junior, divenuto poi ufficiale dell'esercito veghiano; altrettanto sorprendente in Zuril il suo desiderio di risposarsi nientemeno che con Rubina, la figlia del Grande Vega, che egli veramente ama, senza dunque essere mosso da ambizioni di potere. Alla notizia della tragica fine del figlio, perito sul suo mostro veghiano in un attacco contro Goldrake, Zuril sarà travolto dalla disperazione ("Tu sei mio figlio, il mio amato figlio!", aveva detto a Zuril Junior nel loro ultimo colloquio) finendo poi per impazzire dopo essersi reso conto che Rubina ama il suo nemico Duke Fleed.

Altre apparizioni 
Zuril compare anche nella versione manga di UFO Robot Goldrake, iniziata prima dell'anime. Qui il Ministro delle Scienze, pur essendo un esecutore del volere di Re Vega, si distingue notevolmente tra gli invasori per la crudezza delle sue strategie volte a sterminare i terrestri, che lui vede come niente di più che parassiti che consumano il pianeta azzurro.

Personaggi di UFO Robot Goldrake
Extraterrestri nelle opere di fantasia
Politici immaginari
Scienziati immaginari